Leonardo Pulcini (* 25. Juni 1998 in Rom) ist ein italienischer Automobilrennfahrer. Er gewann 2016 die Euroformula Open und nimmt seit 2017 an der GP3-Serie teil.

Karriere 

Pulcini begann seine Motorsportkarriere 2012 im Kartsport, in dem er bis 2014 aktiv blieb. Er wurde 2013 Zweiter in der CIK-FIA-KF-Junioren-Weltmeisterschaft und Sechster in der CIK-FIA-KF-Junioren-Europameisterschaft. 2014 erfolgte Pulcinis Einstieg in den Formelsport und er startete in der neugegründeten italienischen Formel-4-Meisterschaft. Nachdem er die ersten fünf Rennwochenenden für Euronova Racing by Fortec Italia Motorsport bestritten hatte, wechselte er für die letzten zwei Veranstaltungen zu DAV Racing. Mit sieben Podestplätzen wurde er Vierter in der Fahrerwertung. Darüber hinaus nahm Pulcini für DAV Racing an zwei Rennwochenenden der Euroformula Open teil.

2015 wechselte Pulcini als Stammfahrer in die Euroformula Open, in der er weiterhin für DAV Racing fuhr. Mit einem Sieg in Spielberg beendete er die Saison auf dem neunten Rang. Darüber hinaus nahm er für FMS Racing am ersten Rennwochenende der Auto GP teil. Dabei gelang ihm ein vierter und ein zweiter Platz. 2016 blieb Pulcini in der Euroformula Open und startete für Campos Racing. Er gewann sieben der insgesamt sechzehn Rennen und entschied somit die Meisterschaft für sich. Er setzte sich mit 303 zu 247 Punkten gegen Ferdinand Habsburg durch.

2017 wechselte Pulcini zu Arden International in die GP3-Serie.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Rennfahrer (Italien)
Italiener
Geboren 1998
Mann